La désignation de Bayer Nu Bootis (ν Boo / ν Bootis) est partagée par deux étoiles de la constellation du Bouvier :
 ν Bootis ;
 ν Bootis.

Elles sont séparées de 0,17° dans le ciel. Elles possèdent une magnitude visuelle quasiment identique, mais leurs couleurs sont contrastées : ν est une étoile géante jaune, tandis que ν est une binaire rapprochée constituée de deux étoiles blanches de la séquence principale.

Ptolémée considérait que ν Bootis était partagée entre le Bouvier et Hercule, et Bayer dans cette tradition leur assigna une désignation pour les deux constellations :  Nu Bootis (ν Boo) et Psi Herculis (ψ Her).  Quand les limites modernes des constellations ont été fixées en 1930, la seconde est tombée en désuétude.

Les deux étoiles sont membres de l'astérisme chinois 七公 (Qī Gōng), Sept Excellences, au sein de Tianshi.

Références 

Constellation du Bouvier
Homonymie stellaire
Bootis, Nu